Aardrijkskunde
Åfjord, een plaats en gemeente in de Noorse provincie Trøndelag die tot 1934 Å heette
Å (Nordland), een plaats in de Noorse provincie Nordland
Å (Zweden), een plaats in Zweden

Alfabet
Å (letter), de letter Å

Wetenschap
het symbool voor de ångström, een eenheid van lengte 

Andere
een zelfstandig naamwoord voor rivier in het Deens, Noors (Riksmål) en Zweeds